Black Nubble bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Black Nubble (Franklin County, Maine, 1129 m)
 Black Nubble (Franklin County, Maine, 881 m)
 Black Nubble (Somerset County, Maine, 484 m)
 Black Nubble (Somerset County, Maine, 540 m)
 Black Nubble (Somerset County, Maine, 626 m)
 Black Nubble (Somerset County, Maine, 627 m)